Mahé (Seychellen); het grootste eiland van de Seychellen
Mahé (India); stad en district binnen het Indiase unieterritorium Puducherry

Zie ook 
 Mähe, een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn